Світлана Кузнецова була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки її обіграла італійська кваліфаєрка Роберта Вінчі в першому колі.

Каролін Возняцкі виграла титул, у фіналі перемігши Віру Звонарьову з рахунком 6–3, 3–6, 6–3. 

Возняцкі замінила травмовану Серену Вільямс і стала новою 1-ю ракеткою світу, перемігши Петру Квітову в третьому колі.

Сіяні гравчині 

Четверо півфіналісток турніру в Токіо вийшли без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 Main Draw 
 Qualifying Draw 

China Open, одиночний розряд
China Open (теніс) 2010